Будённовский — название населённых пунктов в России:

 Будённовский — деревня в Иглинском районе  Башкортостана.
 Будённовский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Будённовский — до 1958 года название посёлка Мирный Кулундинского района Алтайского края.
Будённовский — до 1958 года название хутора Долговский в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Будённовский — до 1958 года название хутора Прибрежный в Кавказском районе Краснодарского края.

См. также 
 Будённовский район
 Будённовский проспект
 Осенне-Буденновский